Anna Kakurukaze Mungunda steht für:

 Anna Mungunda (1932–1959), namibische Freiheitsaktivistin
 Anna Kakurukaze Mungunda (Schiff), ein Patrouillenboot des namibischen Fischereiministeriums